Pisek – miasto w Czechach, w kraju południowoczeskim
 Pisek – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh